Гундо́бин — русская фамилия. Известные носители:

 Гундобин, Владимир Васильевич (1801—1883) — муромский купец, городской голова (1860—1863).
 Гундобин, Николай Алексеевич (1904—1980) — организатор железнодорожного транспорта СССР, Герой Социалистического Труда, почетный железнодорожник СССР.
 Гундобин, Николай Петрович (1893—?) — советский архитектор и гражданский инженер.
 Гундобин, Николай Петрович (1860—1908) — русский педиатр.
 Гундобин, Пётр Ильич (1837—1871) — русский купец, коллекционер, меценат.